Schwarzenbühl ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Schwarzenbühl, Gebirgspass und Skigebiet im Kanton Bern, Schweiz

 Schwarzenbühl (Betzigau), Ortsteil der Gemeinde Betzigau, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Schwarzenbühl (Miltach), Ortsteil der Gemeinde Miltach, Landkreis Cham, Bayern